Mária mennybevétele kolostor, 16. századi kolostor Mexikóban, Tochimilco településen
 Mária mennybevétele székesegyház, késő bizánci stílusban épült templom az albániai Berat településen
 Mária mennybevétele székesegyház (Mexikóváros)
 Mária mennybevétele templom (Jászvásár)
 Mária mennybevétele templom (Máriafalva)
 Mária mennybevétele templom (Oświęcim)
 Mária mennybevétele templom (Prága)
 Mária mennybevétele, Szent István és Szent László székesegyháza, zágrábi székesegyház
 Mária mennybevételének temploma (Fiume)